Церковь Святого Себастьяна — название одноимённых храмов.

  — церковь в районе  в Бонне.
 Церковь Святого Себастьяна — церковь в Ландсхуте.
 Церковь Святого Себастьяна — церковь в Манаусе.
 Церковь Святого Себастьяна — церковь в Маниле.